Exèrcit d'Alliberament Marroquí (del seu nom en francès Armée de Libération Nationale), moviment armat per la independència del Marroc
 Exèrcit d'Alliberament Nacional (Algèria) (del seu nom en francès Armée de Libération Nationale), braç armat del Front Nacional d'Alliberament d'Algèria
 Aliança Liberal Nicaragüenca, partit polític de Nicaragua
 Ação Libertadora Nacional, grup guerriller històric del Brasil
 aln també és el codi ISO 639-3 del gheg, dialecte de l'albanès parlat al nord d'Albània i a Kosovo
 AlN també és la fórmula química del nitrur d'alumini, compost inorgànic d'alumini (Al) i nitrogen (N)
 Aln també és l'abreviatura de l'al·lanita, mineral de la classe dels silicats
 Aln també és el nom d'una unitat de longitud de Suècia, equivalent a uns 59 centímetres
 Aln també és el nom d'un riu de Northumberland, a Anglaterra